Сергей Васильевич Петялин (4 октября 1925 — 30 июня 1944) — ефрейтор Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Сергей Петялин родился 4 октября 1925 года в селе Чигарева (ныне — Аромашевский район Тюменской области). После окончания семи классов школы работал в колхозе. В 1943 году Петялин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944 года ефрейтор Сергей Петялин был разведчиком 210-го стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Могилёвской области Белорусской ССР. 30 июня 1944 года в бою в районе деревни Октябрь Осиповичского района Петялин лично уничтожил 22 вражеских солдата и офицеров. Оказавшись в окружении и оставшись без боеприпасов, Петялин подорвал себя гранатой вместе с группой вражеских солдат. Похоронен в посёлке Елизово Осиповичского района Могилёвской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ефрейтор Сергей Петялин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и Славы 3-й степени.

Память 
В честь Петялина названа улица и установлен обелиск в его родном селе.

Примечания

Литература 

 
 Герои земли тюменской. 2-е изд., доп. Свердловск, 1975. / стр. 76.

Ссылки 

Разведчики Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Осиповичском районе